Ivan Bloch ist der Name folgender Personen:

 Iwan Bloch (auch Ivan Bloch; 1872–1922), deutscher Mediziner, Dermatovenerologe und Sexualforscher
 Johann von Bloch (auch Ivan Stanislavovič Blioch; 1836–1902), polnischer Bankier, Industrieller und Eisenbahnpionier